Kaho steht für:

 einen Landkreis in der Präfektur Fukuoka in Japan, siehe Kaho-gun (Fukuoka)
 den japanischen Astronomen Sigeru Kaho (1909–1981)
 einen nach dem Astronomen benannten Asteroiden, siehe (4284) Kaho